LIV steht für:
 Landesinnungsverband
 Lebensmittel-Informationsverordnung der Schweiz, vergleichbar der europäischen LMIV
 Lexikon der indogermanischen Verben
 Line-Item-Veto, ein Veto, das auch gegen Teile eines Gesetzes eingelegt werden kann
 LIV-Charakterisierung, ein Verfahren zur Charakterisierung von Laserdioden
 Bahnhof Liverpool Lime Street (Stations-Code), britischer Bahnhof
 Lernen. Informieren. Vernetzen., gemeinsame Bibliothek der Dualen Hochschule Baden-Württemberg und der Hochschule Heilbronn
 LIV Golf, eine professionelle Golftour

LiV steht für:
 Lehrer im Vorbereitungsdienst, u. a. in Hessen, siehe Lehramtsreferendariat

Liv steht für:
 Liv (Name)
 Liv (Roman) von Kevin Kuhn
 Liv (dt. Das Mädchen Liv), Film (1967) von Pål Løkkeberg, siehe Internationale Filmfestspiele Berlin 1967
 Eva-Liv-Insel, Insel im Archipel Franz-Josef-Land
 Liv-Gletscher, Talgletscher im Transantarktischen Gebirge

liv steht für:
 Livische Sprache (ISO-639-3-Code), Sprache der Liven in der lettischen Provinz Kurland

Siehe auch:
 Liiv
 Liv und Maddie

Abkürzung